Авдіївська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Авдіївська волость — Бахмутського повіту Катеринославської губернії
 Авдіївська волость — Сосницького повіту Чернігівської губернії